Fort Saint Louis è un toponimo francese che può riferirsi a numerosi forti:
Fort Saint Louis nel Texas
Fort Saint Louis a Fort-de-France, in Martinica
Fort Saint Louis a Québec, in Canada
Fort Saint-Louis (Tolone)